Самотраки — греческий топоним. Может означать:

 Самотраки — остров.
 Самотраки (город) — город.